Грецька Суперліга 2006—07 — перший сезон Грецької Суперліги і 48 за номером загальногрецький чемпіонат. Ліга складалася з 16 команд, з яких 13 — учасники сезону 2005—06 і три найкращі команди Бета Етнікі того ж сезону.

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;  Дані на 29 січня 2010

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Статистика Суперліги

2006 у футболі
2007 у футболі
2006 у грецькому спорті
2007 у грецькому спорті